Le Rallye Castine Terre du Quercy est une épreuve sur terre de rallye français, créée en 1977. Elle se situe dans l'ancienne province française du Quercy, entre Bretenoux et Saint-Céré, dans le département du Lot, en région d'Occitanie.

Histoire 
Venue de la passion du sport automobile, dans les années 1968, commencé sur la commune de Bretenoux par une bande de copain. Un rallye infernal s'organise de  avec le concours de l'Écurie Castelnau, autour de Michel Degain et Roland Thérond qui prend la présidence de lAssociation Sportive Automobile Castine (ASA Castine) crée en 1980, puis réinscrite en 1993.

En 1977, à grand renfort d'un tractopelle et de bénévoles équipés de pelles et râteaux, les chemins sont restaurés pour réaliser le  rallye. Sous le nom de « Rallye Terre du Quercy », en 1980, l'inscription des  officialise l'organisation où  spéciales (ES) différentes, dont cinq simultanément, sont réalisées dans le même rallye. En 1985, le rallye est modifié en « Rallye Castine » avec la particularité d'une épreuve spéciale de  sur terre.

À partir de 1995, l'organisation du rallye est interrompue. En 1997, le « Rallye des trois Châteaux » voit le jour, il représente une épreuve régionale sur asphalte.

Après 24 années d'absence, l'épreuve est de nouveau inscrite au Championnat de France des rallyes, en 2018, sous le nom de « Rallye Terre de Castine ».

En 2021, le rallye compte  au départ de l'épreuve, encadrés par .

Palmarès

Notes et références 
 Références 

 Références des palmarès 
Afin d'éviter des répétitions dans les références, le site consulté est  (consulté le ).

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de France des rallyes

Liens externes 
 
 Le rallye Terre de Castine sur www.ewrc-results.com

Compétition fondée en 1977
Compétition automobile en France
Castine
Sport automobile en région Occitanie